

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Dayton – città della Contea di Marengo, Alabama
 Dayton – città della Contea di Franklin, Idaho
 Dayton – città della Contea di Tippecanoe, Indiana
 Dayton – città della Contea di Webster, Iowa
 Dayton – città della Contea di Campbell, Kentucky
 Dayton – città della Contea di York, Maine
 Dayton – township della Contea di Newaygo, Michigan
 Dayton – township della Contea di Tuscola, Michigan 
 Dayton – città della Contea di Hennepin, Minnesota
 Dayton – census-designated place della Contea di Lake, Montana
 Dayton – census-designated place della Contea di Lyon, Nevada
 Dayton – census-designated place della Contea di Middlesex, New Jersey
 Dayton – città della Contea di Cattaraugus, New York
 Dayton – città della Contea di Yamhill, Oregon
 Dayton – capoluogo della Contea di Montgomery, Ohio
 Dayton – borough della Contea di Armstrong, Pennsylvania
 Dayton – capoluogo della Contea di Rhea, Tennessee
 Dayton – città della Contea di Liberty, Texas
 Dayton – città della Contea di Rockingham, Virginia
 Dayton – capoluogo della Contea di Columbia, Washington
 Dayton – città della Contea di Richland, Wisconsin
 Dayton – città della Contea di Waupaca, Wisconsin
 Dayton – città della Contea di Sheridan, Wyoming

Altro 
 Accordo di Dayton – accordo del 1995 che pone fine alle guerre jugoslave
 Dayton – azienda produttrice di pneumatici